Franciaország
Parnac, település Indre megyében
Parnac, település Lot megyében